Esclave de Satan peut désigner :
 L'Esclave de Satan (Satan's Slave), un film britannique réalisé par Norman J. Warren, sorti en 1976 ;
 Esclave de Satan (Pengabdi Setan), un film indonésien réalisé par Sisworo Gautama Putra, sorti en 1980.